Donna hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
Donna Cruz
Donna Dixon
Donna Douglas
Donna Edmondson
Donna Fargo, cantautora
Donna Freedman
Donna Haraway, transhumanista y creadora del proyecto Ciborg
Donna Hartley
Donna Hightower, cantante
Donna Karan, diseñadora de moda 
Donna Kellogg, jugadora de bádminton
Donna Leon, escritora
Donna Lewis, cantante galesa
Donna Matthews
Donna Moss, personaje de ficción
Donna Murphy
Donna Nelson
Donna Noble
Donna Reed
Donna Summer
Donna Tartt
Donna Tubbs
Donna Vekić

Además
Donna (Texas)
Donna Caritea, regina di Spagna, ópera en dos actos
Donna Lee, tema de jazz, dentro del estilo bebop, compuesto por Miles Davis